Александр Иванович Кривощёков () — учитель, эсер, член Всероссийского учредительного собрания, обновленческий священник, снова учитель.

Биография 
Александр Кривощёков родился  года в станице Звериноголовской Звериноголовского станичного юрта Челябинского уезда Оренбургской губернии, который относился к Войсковой территории Челябинского уезда (3-й военный отдел Оренбургского казачьего войска), ныне село — административный центр  Курганской области. Родом из Оренбургских казаков. Отец — Иван Егорович, мать — Прасковья Дмитриевна Кривощёковы.

Окончил станичную школу, затем окончил 2-классное городское училище. В 1896 году начал работать помощником учителя, затем — учителем в начальных учебных заведениях края (в селах Лейпциг Троицкого уезда Оренбургской губернии, с 1901 года — в пос. Михайловское и Дмитриевское Петропавловского уезда Акмолинской области).

 в Омской мужской гимназии экстерном сдал экзамен на звание учителя начального училища. , сдав экзамен, стал вольноопределяющимся в Сибирском кадетском корпусе и продолжил свою педагогическую деятельность.  сдал экзамен в Семипалатинской мужской гимназии на звание учителя уездного училища по истории и географии.  допущен к исполнению обязанностей учителя. В 1909 году вернулся в станицу Звериноголовскую и стал исполнять обязанность учителя-инспектора (директора) училища. В 1910 году сдал аналогичный экзамен на звание учителя уездного училища по русскому языку в Петропавловском реальном училище. 

 назначен учителем-инспектором Звериноголовского четырёхклассного городского училища. По инициативе А.Кривощекова Звериноголовскому училищу было присвоено наименование «Алексеевское», в честь наследника цесаревича Алексея, августейшего атамана казачьих войск. Ученики из семей оренбургских казаков носили форму с голубыми погонами и голубыми лампасами, дети из семей сибирских казаков отличались красными погонами и красными лампасами.

С 1912 года преподавал в Еткульском, а с января 1916 года в Троицком высшем начальном училищах. Работал учителем в Акмолинской области, затем в Оренбургской губернии, позднее инспектор училища в Миассе, директор гимназии в Троицке. Занимался историей оренбургского казачества. В 1914 году был избран действительным членом Оренбургской учёной архивной комиссии (ОУАК). Член партии эсеров. В 1916 году окончил учительский институт. С 1915 года под полицейским надзором. 

В 1917 году избран председателем Троицкого Совета казачьих депутатов, редактор газеты «Казачья мысль». Весной 1917 года избран в состав войскового круга Оренбургского казачьего войска.

В сентябре 1917 года в Троицке и уезде было объявлено военное положение. В Оренбурге прошел Войсковой Чрезвычайный Круг, определивший основы политики и тактики казачества в борьбе с нарастающей революцией. Среди его делегатов был и инспектор А. Кривощеков, которого избрали председателем Круга.

В ноябре 1917 года был избран во Всероссийское учредительное собрание в Оренбургском избирательном округе С по списку № 2 (Оренбургское казачье войско). В 1918 году член Комуча (Комитет членов Учредительного собрания). В 1919 вошёл в Сибирскую областную думу. В 1918—1919 возглавлял осведомительный отдел штаба Оренбургской армии. 

Был арестован красными. После освобождения весной 1920 года выехал из Троицка. Отошёл от политики, принял сан, служил в церкви Лейпцигской станицы,  работал бухгалтером в отделении «Заготзерно». Был арестован. Кривощёков и группа священников выразили желание сотрудничать с Советской властью, возвратиться в свои приходы и проводить мероприятия «к умиротворению страны и укреплению власти трудового народа». После освобождения, 2 июня 1922 года в газете «Советская правда» опубликовал открытое письмо «К духовенству и мирянам Челябинской губернии», написанное с обновленческих позиций. В этом документе его подпись стоит первой.

В 1923 году с семьёй переехал в Звериноголовское. До 1928 года служил в церкви.

Из-за преследований властей отказался от сана, работал учителем в Казахской ССР (Джамбул, ныне Тараз) и Киргизской ССР (Фрунзе, ныне Бишкек).

Александр Иванович Кривощёков умер в январе 1957 года в городе Фрунзе Киргизской ССР, ныне Бишкек, столица Киргизской Республики. Похоронен .

Награды 
 Императорский орден Святой Анны III степени, за 15-летнюю педагогическую деятельность
 Звание «Заслуженный учитель Киргизской ССР»
 Значок «Отличник народного образования»

Семья 
 4 брата и 2 сестры, одна из них Мария.
 Жена с 9 января 1904 г. — Евгения Лаврентьевна урождённая Ерёмина, дочь казака, учительница.
 Дети:
 Сын — Всеволод (1905 — 30 июня 1944), старшина-санинструктор, погиб от ран, похоронен д. Б.-Чёрное Шкловского р-на Могилёвской области. Был женат на Евдокии Митрофановне.
 Дочь — Галина, вышла замуж, (в замужестве Шумкова), уехала в Москву.
 Сын — Борис, известный поэт Б. А. Ручьёв (1913—1973), строитель Магнитки, репрессирован, по версии писателя Виктора Астафьева, автор народной песни «Ванинский порт».
 Дочь — Нина, муж репрессирован, А. И. и Е. Л. Кривощёковы воспитывали пять внуков-сирот

Труды 
 Кривощёков А. И. В плену у японцев: рассказ из рус.-япон. войны. — Троицк, 1913. — 31 с.
 Кривощёков А. И. Исторические судьбы Оренбургского края: крат. очерк заселения и развития края. — Уфа, 1913. — 45 с.
 Кривощёков А. И. Оренбуржцы на Дальнем Востоке: очерки. Вып. 1. — Троицк, 1913. — 67 с.
 Кривощёков А. И. Разбитый разъезд: рассказ из рус.-япон. войны. — Троицк: Тип. Берх, 1913. — 27 с.
 Кривощёков А. Буренкино счастье: рассказ из жизни казачьих коров. — Троицк, 1914. — 38 с.
 Кривощёков А. И. Как разбогател казак Разумов: рассказы из быта Оренбург. казаков. — Троицк, 1914. — 44 с.
 Кривощёков А. И. Казачьи депутаты в комиссии 1766 года: ист. очерк // Вестн. Оренбург. учеб. окр. — 1913. — № 3, науч. отд. — С. 83 −100; № 4, науч. отд. — С. 135—144.
 Кривощёков А. И. Казачьи легенды // Вестн. Оренбург. учеб. окр. — 1913. — № 5.
 Кривощёков А. И. Далматовский монастырь как оплот русского владычества и православия в Исетском крае и его достопримечательности // Вестн. Оренбург. учеб. окр. — 1914. — № 5, науч. отд. — С. 195—218.
 Кривощёков А. И. На Оренбургской пограничной линии: (очерки прошлого) // Вестн. Оренбург. учеб. окр. — 1914. — № 1, пед. отд. — С. 1 — 24; № 2, пед. отд. — С. 52 — 74; № 3, пед. отд. — С. 99 — 123.
 Кривощёков А. И. Обряды и обычаи оренбургских казаков // Вестн. Оренб. учеб. окр. — 1915. — № 1, науч. отдел. — С. 9 — 27. (О свадебных песнях и величаниях).
 Кривощёков А. И. Обряды и обычаи оренбургских казаков // Вестн. Оренб. учеб. окр. — 1915. — № 3, науч. отд. — С. 89 −108. (О колыбельных песнях и детских играх).
 Кривощёков А. И. Обряды и обычаи оренбургских казаков // Вестн. Оренб. учеб. окр. — 1915. — № 4, науч. отд. — С. 147—171. (Об играх и песнях молодёжи).

Литература 
 Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., РОСПЭН, 2008.
 Боже В. С. Кривощеков Александр Иванович, краевед — Календарь знаменательных дат…
 Михащенко А. Л. Исторический портрет учителя А. И. Кривощекова // Зауральская генеалогия. Переп. из «Станица на Тоболе». Курган, 2002 г..

Примечания 

Персоналии:Варненский район
Персоналии:Еткульский район
Персоналии:Троицк (Челябинская область)
Персоналии:Тараз
Эсеры
Члены КОМУЧа
Оренбургские казаки
Краеведы Российской империи
Репрессированные в СССР
Священники по алфавиту
Священники Русской православной церкви
Кривощёков
Преподаватели Сибирского кадетского корпуса